A 2002–2003-as német labdarúgó-bajnokság első osztályának – avagy hivatalos nevén: Fußball-Bundesliga – küzdelmei 40. alkalommal kerültek kiírásra. A címvédő a Borussia Dortmund volt.

Változások a előző idényhez képest

Kiesett csapatok 
A következő csapatok estek ki az előző idényben:
 SC Freiburg
 1. FC Köln
 FC St. Pauli

Feljutott csapatok 
A következő csapatok kerültek fel a Bundesliga 2-ből az előző idény végén:
 Hannover 96 (aranyérmes)
 Arminia Bielefeld (ezüstérmes)
 VfL Bochum (bronzérmes)

Csapatok 

<div id="megj">12002 decemberében adták át a Wolfsburg új stadionját, a Volkswagen Arenát.

Tabella 

<div id="megj">1Mivel a 2002–2003-as német kupagyőztes Bayern München kvalifikálta magát az UEFA-bajnokok ligájába, így a kupagyőztes jogán a döntős 1. FC Kaiserslautern indulhatott a 2003–2004-es UEFA-kupában.

Kereszttáblázat

Statisztikák

Góllövőlista 

Forrás: Kicker.de 
Utolsó felvett mérkőzés dátuma: 2003. május 24.

Legtöbb gólpassz 

Forrás: Kicker.de 
Utolsó felvett mérkőzés dátuma: 2003. május 24.

A bajnok csapat és az év játékosa

Lásd még 
 2002-es DFB-Ligapokal
 2002–2003-as DFB-Pokal
 2002–2003-as Bundesliga 2

Külső hivatkozások 
 A 2002–2003-as szezon a DFB.de-n  
 A 2002–2003-as szezon a Kicker.de-n 
 A 2002–2003-as szezon a fussballdaten.de-n 
 A 2002–2003-as szezon a worldfootball.net-en

Források 

Nemet 1
Német labdarúgó-bajnokságok